Каскад Сака () — находится в уезде Ида-Вирумаа в волости Кохтла, на территории бывшей мызы Сака (в честь которой он и назван), и на 48 метров спускается с одноимённого обрыва в море.

Кивисиллаский водопад относится к тройке самых высоких водопадов в Эстонии. С высотой в 22,8 метра он находится на втором месте, уступая Валасте (30,5 метров) и обгоняя Карьяору (15,9 метров). В советское время свободный проход к нему был закрыт, так как в усадьбе Сака находилась пограничная застава.

Водопад состоит из четырёх крупных (6 метров, 2 метра и 7,5 метра, если считать сверху вниз) уступов и ещё нескольких более низких (до 1 м). Его снабжает водой магистральная канава Ранна глубиной 2 метра, которая была вырыта в плитняковой почве ещё в середине 19-го века.

В верхней части уступа обрыва приблизительно на четыре метра обнажается центрально-ордовикский известняк. Ниже находятся залежи известняка Лообуской свиты, а ещё ниже приблизительно на метр — Вокаской свиты. Также приблизительно на протяжении двух метров обнажены Тойлаский глауконитовый известняк, раннеордовикский (эпохи раннего ордовика) метровый глауконитовый Леэтсеский песчаник, Тюрисалуский сланец, затем нижний слой из фосфорита и приблизительно восьмиметрового кембрийского песчаника.

Ссылки 
 kuremae.com
 Водопад-Сака

Водопады Эстонии
Бассейн Финского залива
Водные объекты Ида-Вирумаа